

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hillside – villaggio della Contea di Cook, Illinois
Hillside – township della Contea di Union, New Jersey
Hillside – CDP della Contea di Ulster, New York
 Sudafrica
Hillside – sobborgo di Bloemfontein

Televisione 
Hillside – serie televisiva canadese